Castore peut faire référence à:
 Le Castore, un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina) lancé en 1937.
 Le Castore, une frégate italienne de la Classe Centauro de la Marina Militare lancé en 1956.